ROU je lahko:
 ISO 3166-A3 oznaka za Romunijo
 mednarodna avtomobilska oznaka za Urugvaj.

Kratice